Bödeker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Bödeker (1904–1971), deutscher naiver Künstler

 Franz Heinrich Bödeker (1836–1917), deutscher Lithograf, Steindrucker und Fotograf in Hildesheim
 Friedrich Bödeker (1867–1937), deutscher Handwerker und Kakteenforscher
 Hans Erich Bödeker (* 1944), deutscher Historiker
 Hermann Wilhelm Bödeker (1799–1875), deutscher evangelischer Pastor
 Paul Bödeker (* 1952), bremischer Politiker (CDU)
 Petra Bödeker-Schoemann (* 1956), deutsche Landespolitikerin (GAL)
 Ralf Bödeker (* 1958), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Boedeker
 Bödecker
 Böddeker
 Böddecker